Festivalul internațional de film de la Tribeca este un festival cinematografic fondat în 2002 de Jane Rosenthal, Robert De Niro și Craig Hatkoff, care se desfășoară în fiecare an la New York.

Legături externe 

 Festivalul de Film de la Tribeca

Festivaluri de film